Диграф:

 Диграф — составной письменный знак, состоящий из двух букв.
 Диграф — двузнаковые последовательности, используемые для указания одного определенного символа.